Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Ivo Karlović 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Sam Querrey (primo turno)
 Ivo Karlović (finale)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Chris Guccione (semifinali)

 Alejandro Falla (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Santiago Giraldo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2007